109 км — остановочный пункт Смоленского (Белорусского) направления Московской железной дороги в Можайском городском округе Московской области.

Описание 
Платформа располагается на юго-восточной окраине посёлка Строитель близ города Можайска. К юго-востоку от платформы расположена деревня Рыльково.

Состоит из двух платформ, соединённых настилом через пути.

Не оборудована турникетами, билетные кассы отсутствуют.

Движение 
На платформе останавливаются все пригородные электропоезда, кроме экспрессов.

Поезда дальнего следования остановок на платформе не производят.

Время движения от Белорусского вокзала — около 1 часа 55 минут.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 

 Расписание движения поездов через о. п. 109 км на Яндекс Расписаниях и tutu.ru
 Фото и месторасположение остановочного пункта на Яндекс Картах

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Можайского городского округа